Сенсибіліза́тори — речовини-добавки, що підвищують чутливість основної маси речовини до зовнішніх впливів. Зокрема:
 Фотосенсибілізатори підвищують світлочутливість фото- і кіноплівок
 Біологічні сенсибілізатори підвищуючи чутливість живих організмів до деяких речовин
 У вибуховій справі сенсибілізатори — речовини, що вводяться у вибухові речовини для підвищення її чутливості до початкового імпульсу і передачі детонації.

Див. також 
 Сенсибілізація
 Ситали

Джерела 
 

 
Хімічні речовини